Horvátország
 Grabarje, falu Kutjevo községben, Pozsega-Szlavónia megyében
 Grabarje, falu Podcrkavlje községben, Bród-Szávamente megyében